Holbeck eller Holbæk kan syfta på:

 Holbeck, Lincolnshire – i Lincolnshire, England
 Holbeck, Nottinghamshire – en ort och civil parish i Nottinghamshire, England
 Holbeck, Tyskland – en ort i Nuthe-Urstromtal, Tyskland
 Holbeck, West Yorkshire – en ort i West Yorkshire, England
 Holbeck Island – en ö i Ontario, Kanada

 Holbæks kommun – en kommun i Region Själland i Danmark
 Holbæk – en stad i Holbæks kommun, Danmark
 Holbæk Fjord – en vik i Danmark
 Holbæk, Midtjylland – en ort i Norddjurs, Mittjylland, Danmark
 Holbæks län – ett tidigare danskt län –1662